È
 Tik-Tak – polski program telewizyjny dla dzieci
 Tik-Tak – powieść Deana Koontza
 Tik Tak – brytyjski serial animowany

Zobacz też:
"Tik Tok" – singel Keshy